Bartlett Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bartlett Pond (Connecticut), im New Haven County
 Bartlett Pond (Maine), im Androscoggin County
 Bartlett Pond (Massachusetts), im Plymouth County
 Bartlett Pond (New York), im Essex County